Маслей Роберт В'ячеславович (23 вересня 1991 року м. Хуст Закарпатська область) - український військовик, боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правого сектору"

Бойовий шлях 
З початком Російсько-Української війни вступив добровольцем в лави ДУК ПС. За успіхи в навчанні військовій парамедицині побратими дали Роберту псевдо "Док". На фронт вирушив парамедиком. 
Загинув 11 червня 2016 року під час обстрілів окупантами шахти «Путилівська» («Бутівка-Донецька») в районі Авдіївки. 

Похований в рідному місті Хуст, Закарпатської області.

Нагороди 
Орден "Лицарський хрест Добровольця"
Відзнака «Бойовий Хрест Корпусу»

Примітки 

Солдати (Україна)
Померли 11 червня
Померли 2016
Діячі Добровольчого українського корпусу
Українські воїни, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)
Діячі Правого сектора